Louis d’Orléans-Longueville ist der Name folgender Personen:

 Louis I. d’Orléans-Longueville (1480–1516), Herr von Montgommery, Tancarville, Châtelaillon und Abbeville, Graf von Neuenburg am See, Großkammerherr von Frankreich und Grand sénéchal de Provence
 Louis II. d’Orléans-Longueville († 1537), Herzog von Longueville, Graf von Neuenburg und Graf von Dunois